Passalozetidae är en familj av kvalster. Passalozetidae ingår i överfamiljen Licneremaeoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Passalozetidae 48 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Passalozetidae